Harlem, een wijk van New York
 Harlem (Florida)
 Harlem (Georgia)
 Harlem (Montana)
 Harlem (rivier)
 Harlem (band), een Amerikaanse band
 Harlem Line, een spoorlijn in de New York, Verenigde Staten